Брэдли Стивен Перри (; род. 23 ноября 1998 года, Таузанд-Окс) — американский актёр, наиболее известный по ролям Гейба Данкана в сериале Disney «Держись, Чарли!» и Роджера Эллистона в фильме «Шикарное приключение Шарпей».

Биография 
Перри родился 23 ноября 1998 года и живет в Южной Калифорнии вместе со своими родителями и тремя старшими сёстрами. Он на домашнем обучении. В свободное время играет в бейсбольной команде. Перри является страстным поклонником New England Patriots.

Когда он не занят работой и школой, Перри посвящает своё время различным благотворительным фондам, включая «Mattel Children's Hospital», которая обеспечивает лечение детей, страдающих от детских болезней, игрушки для малышей, которая посвящена пожертвования игрушек для детей из малообеспеченных семей во время Рождества, и «Make-A-Wish Foundation», которая занимается предоставлением желания детей с опасными для жизни заболеваниями.

Карьера 
В 2007 году Перри начал свою профессиональную актерскую карьеру в возрасте 8 лет с небольших ролей в фильмах «Выбор Коннора» и «Великолепный Макс». В следующем году он сделал свой телевизионный дебют в качестве приглашенной звезды в сериале «Без следа», в течение следующего года, Перри продолжал появляться в небольших ролях.

В 2010 году Перри получил главную роль в сериале «Держись, Чарли!». В сериале он играет умного и коварного Гейба. В 2011 году получил главную роль в фильме «Шикарное приключение Шарпей». 

В 2013 году Брэдли получил главную роль в сериале «Могучие медики» канала Disney XD.

Личная жизнь 
В 2014 году объявил об отношениях с певицей и актрисой Сабриной Карпентер. В 2015 году было объявлено о завершении их отношений.

Фильмография

Награды

Примечания

Ссылки 

Дети-актёры США
Актёры телевидения США